Путовање (кратки филм) има више значења:
Путовање (кратки филм из 1972)
Путовање (кратки филм из 1973)
Путовање (кратки филм из 1982)